Je suis moche est le douzième album de la série de bande dessinée Les Psy, créée par Bédu,  et Cauvin

Liste des histoires 
 Star accro
 Le docteur Médard soigne une célébrité désirant garder l'anonymat.
 Esprit de famille
 Le docteur Médard aide une famille au comportement animalier.
 Zoo Logis
 Le docteur Médard aidé par le docteur Gembloux décide de se lancer dans la psychologie animale. 
 Maux pour rire
 Un homme souffre d'une longue phobie.
 Miss à prix
 Le docteur Médard n'arrive pas à réconforter une candidate à la Miss France. Yvonne s'en chargera à sa place.
 Fruit de mère
 Le docteur Médard reçoit sa mère lors d'un entretien.
 Vice de forme
 Un homme très heureux demande au docteur Médard si tout cela est normal.
 Il était une foi
 Le docteur Médard soigne un homme qui se crucifie.
 Le chalut de l'âme
 Un marin vient consulter le docteur Médard. 
 C'est trop mouche
 Le docteur Médard reçoit une femme obsédée par les mouches.
 Amour propre
 Le docteur Médard aide un homme dont la femme est obsédée par la propreté.
 Dys-traitement 
 Le docteur Médard oublie Madame Joly sur son divan alors qu'il part en week-end.
 Secret possessionnel
 Yvonne répète les secrets professionnels du docteur Médard.
 Un lourd fardeau
 Un prêtre part se confesser au docteur Médard.
 Remue-méninges
 Le docteur Médard traite un maniaco dépressif.

Notes

Autres références

Liens externes 

Album des  Psy
Album de bande dessinée sorti en 2005